Chacao peut désigner :

Patronymes 
 Chacao : un cacique des Caraïbes.

Toponymes

Chacao, village du Chili

Chacao : l'une des 5 municipalités formant le District métropolitain de Cacaras et l'une des 21 municipalités de l'État de Miranda ;
 Chacao : le chef-lieu de la municipalité de Chacao dans l'État de Miranda ;
 Chacao : l'unique paroisse civile de la municipalité de Chacao dans l'État de Miranda ;
 Chacao : une station de la ligne 1 du métro de Caracas.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme